Phalaenopsis Doris — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан на основе скрещивания Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana и Phalaenopsis aphrodite.

Эпифит. Тетраплоид.

Родословная 
По данным международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005
 Griesbach, R.J. 2002. Development of Phalaenopsis Orchids for the Mass-Market. p. 458–465. In: J. Janick and A. Whipkey (eds.), Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA.

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис